Nicholas Nickleby steht für:

 Nicholas Nickleby, Roman von Charles Dickens (englischer Originaltitel: The Life and Adventures of Nicholas Nickleby)
 Nicholas Nickleby (1947), Spielfilm (UK) mit Derek Bond
 Nicholas Nickleby (1957), TV-Serie (UK) mit William Russell
 Nicholas Nickleby (1968), TV-Serie (UK) mit Martin Jarvis
 Nicholas Nickleby (1977), TV-Serie (UK) mit Nigel Havers
 Nicholas Nickleby (1985), Animationsfilm (Australien)
 Nicholas Nickleby (2002), Spielfilm (UK, USA) mit Charlie Hunnam
 The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (1982), TV-Serie (UK) mit Roger Rees
 The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (2001), Spielfilm (UK) mit James D'Arcy